Okręty US Navy o nazwie USS  "Stallion":
 Pierwszy  był holownikiem zbudowanym w 1920 i skreślonym w 1945.
 Drugi  był pomocniczym holownikiem floty typu Sotoyomo. W służbie w latach 1945-1969. Później w marynarce Dominikany. jako "Enriquillo" (RM-22).

Stallion